Bitka za Pakrac ožujka 1991., od 1. do 3. ožujka
Bitka za Pakrac 19. kolovoza 1991.